El término Arribas puede hacer referencia a:

Personas 
Arribas, rey de Epiro.
Arribas, guardaespaldas de Alejandro Magno.
Gustavo Arribas, escribano argentino.
Alejandro Arribas, futbolista español.

Geografía 
Arribes (geografía), más conocidas como arribes, son una peculiaridad geográfica originada por los ríos del noroeste de la provincia de Salamanca y el suroeste de la provincia de Zamora, en Castilla y León, España.
Arribas (Lugo), lugar de la parroquia y municipio de Puebla del Brollón, en la provincia de Lugo, Galicia, España.
Arriba (Navarra), localidad de Navarra, sede del concejo de Arriba-Atallo.y el municipio de Araiz

Empresas 
Arribas S.A., empresa de Autobuses Jiménez.